Му́ромська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Муром.

 Муромська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 У місті Київ:
 Муромська вулиця — вулиця в Шевченківському районі (Нивки);
 Муромська вулиця — вулиця в Деснянському районі (с. Троєщина).
 Муромська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Муромська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Муромська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Муромська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Муромська вулиця — колишня назва вулиці Смерекова у місті Кривий Ріг.

Вулиці